Trocha ist der Familienname folgender Personen:

 August Trocha (* 1904), Eisenbahner aus Bresinke (Schlesien) in Widerstand gegen den Nationalsozialismus
 Edda Trocha (* 1949), deutsche Weitspringerin
 Martin Trocha (* 1957), deutscher Fußballspieler